SECO eller Seco kan betyda:
 Seco, ett varumärke för Seco Tools produkter
 SECO, Sveriges Elevråds Centralorganisation. Ingår numera i Sveriges Elevkårer